Lewis and Clark State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Lewis and Clark State Park (Iowa)
 Lewis and Clark State Park (Missouri)
 Lewis and Clark State Park (North Dakota)
 Lewis and Clark State Park (Washington)
 Lewis and Clark Trail State Park in Washington

Siehe auch:
 Lewis and Clark State Recreation Site, State Park in Oregon